Ка́нто:
 Канто — регион в Японии.
 Канто — равнина в Японии.
 Канто — регион вымышленной вселенной, представленной во франчайзе «Покемон». Назван в честь одноимённого японского региона.
 Великое землетрясение Канто

Персоналии 
 Канто, Адан (род. 1981) — мексиканский актёр.
 Даль Канто, Алессандро (род. 1975) — итальянский футболист, защитник.